Селиба — топоним, название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Селиба — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Селиба — агрогородок в Березинском районе Минской области.
 Селиба — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Селиба — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Селиба — деревня в Кировском районе  Могилёвской области.

Россия 
 Селиба — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Сёльыб — деревня в Удорском районе Республики Коми, до революции носила имя Селиба.